Чемпионат России по самбо 1996 года среди мужчин прошёл в Краснодаре 22-23 июня.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты России по самбо
Чемпионаты России в 1996 году
Июнь 1996 года
Спортивные соревнования в Краснодаре
1996 год в Краснодарском крае
1996 год в самбо